Saladilla o salaílla puede referirse a:

 la salaílla, una torta de pan granaína;
 la cabezuela (Mantisalca salmantica), una planta ruderal mediterránea; o
 el sisallo (Salsola vermiculata), otra planta ruderal mediterránea.